Yoshiyuki Kobayashi (Yono, 27 de janeiro de 1978) é um futebolista profissional japônes, meia, milita no Albirex Niigata.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Albirex Niigata